Monra bezeichnet:

 Großmonra, Gemeinde im Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Monraburg, frühgeschichtliche Burganlage bei Großmonra, Thüringen
 den Nachbarort Großmonras mit leicht veränderter Namensform: Ostramondra